Überfüllung bezeichnet:
 Trapping, spezielles Verfahren in der Druckvorstufe und Druckformherstellung bei motivbedingter Stoß-an-Stoß-Berührung des zu druckenden Motivs
 Überfüllung (Druck) bezeichnet  auch den Raum, der beim abfallenden Druck über den Seitenrand hinausgeht. Gemeint ist damit der Beschnitt, beziehungsweise Anschnitt, eines Dokuments.
 einen Zustand, der das Fassungsvermögen eines Raumes übersteigt